Кубок Німеччини з футболу 2014–2015 — 72-й розіграш кубкового футбольного турніру в Німеччині. Титул захищала Баварія. Переможцем вперше в історії став Вольфсбург.

Календар

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 серпня 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 серпня 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 серпня 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 серпня 2014

|}

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 жовтня 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 жовтня 2014

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 березня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 березня 2015

|}

Чвертьфінали 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 квітня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 квітня 2015

|}

Півфінали 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 квітня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 квітня 2015

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Німеччини на soccerway 

2014—2015
Німеччина
Німеччина
2014 у німецькому спорті
2015 у німецькому спорті